Husted ist der Familienname folgender Personen:

 Marjorie Child Husted (1892–1986), US-amerikanische Managerin und Hörfunkmoderatorin

Husted ist der Name folgender Orte:

 Husted (New Jersey), Ort im Cumberland County, New Jersey, Vereinigte Staaten